Авраам Степанович Лопухин (8 августа 1732 — 6 июня 1799) — генерал-поручик из рода Лопухиных, правитель Орловского наместничества (1778—1782).

Биография 
Сын Архангельского губернатора генерал-лейтенанта Степана Васильевича Лопухина и его жены Натальи Фёдоровны урождённой Балк.

В военную службу записан в 1741 году в гвардейскую кавалерию. После того, как его родители были осуждены на смертную казнь с заменой на ссылку в Сибирь, Лопухин воспитывался у родственников и по достижении 17 лет явился к строевой службе.

В 1767 году был произведён в полковники и назначен командиром Новгородского карабинерного полка, во главе которого в 1769—1770 годах принял участие в русско-турецкой войне. Вслед за тем он сражался в Польше против конфедератов, заслужил высокую оценку союзников вместе с генерал-майором А. В. Суворовым за доблесть и профессионализм и 14 июля 1772 года был награждён орденом св. Георгия 4-й степени (№ 156 по кавалерскому списку Судравского и № 184 по списку Григоровича — Степанова)

23 апреля 1773 года произведён в генерал-майоры и назначен состоять при Украинской дивизии, в 1779 году получил чин генерал-поручика. Перейдя на гражданскую службу, был назначен правителем Орловского наместничества.

Скончался в Москве 6 июня 1799 года, похоронен в родовой усыпальнице при .

Лопухин был женат на Анне Алексеевне, урождённой княжне Юсуповой, их единственный сын Степан был егермейстером, а его жена Мария изображена на знаменитом портрете кисти Боровиковского.

Предки 

</center>

Источники 
 Великий князь Николай Михайлович. Московский некрополь. — Т. 2 (К—П). — СПб., 1908.
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. — Том 2. Л—Я. — М., 2009.
 Долгоруков П. Российская родословная книга. Часть 2. — СПб., 1855.
 Список воинскому департаменту … на 1776 год. — СПб., 1776.
 Степанов В. С., Григорович П. И. В память столетнего юбилея императорского Военного ордена Святого великомученика и Победоносца Георгия. (1769—1869). — СПб., 1869.
 Федорченко В. И. Двор российских императоров. — М.; Красноярск, 2004.

Примечания 

Генерал-поручики (Российская империя)
Участники войны против барских конфедератов
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Авраам Степанович
Участники Русско-турецкой войны (1768—1774)
Орловские губернаторы